Mihailovca se poate referi la:

Localități din Republica Moldova
 Mihailovca – localitate centru de comună din raionul Cimișlia.
 Mihailovca – sat din cadrul comunei Prajila din raionul Florești.
 Mihailovca – sat din cadrul comunei Prepelița din raionul Sîngerei.
 Mihailovca – localitate centru de comună din Unitățile Administrativ-Teritoriale din Stînga Nistrului.

Localitate din Ucraina
 Mihailovca Nouă – sat din cadrul comunei Maiakî din raionul Ocna Roșie, regiunea Odesa.

Localități omonime din Republica Moldova